«The Promise» hace referencia a varios artículos:

Cine 
 The Promise (película de 1969), de Michael Hayes.
 The Promise (película de 1979), de Gilbert Cates.
 The Promise (película de 2016), de Terry George.

Música 
 The Promise (álbum de Vaya Con Dios) (2004)
 The Promise (álbum de Il Divo) (2008)
 The Promise (álbum de Bruce Springsteen) (2010)

Teatro 
 The Promise (obra de teatro), 2009.